Поріст (памолодь, пагіння, хмизняк) - пагони, паростки, що виростають від пнів, гілок, коренів. Поріст постійно використовувався з доісторичних часів. Поростові стебла мають вигин біля основи. Ця крива виникає, коли стебла виростають з пня до створення намету.  Ця вигнутість може допомогти ідентифікувати поростову деревину в археологічних пам’ятках. Поростова система лісівництва застосовується для невеликого виробництва деревини, для захисту грунтів. В Україні поріст здавен використовували для виробництва деревного вугілля, також - для будівництва, ремонту, виготовлення возів тощо. Кореневим поростом розмножують різні види дерев. Поростові листяні породи використовувалися у суднобудуванні, для виготовлення меблів.

Кореневий поріст у лісівництві 

Здатність деяких видів дерев випускати нові пагони зі своїх пнів або коренів, використовують у лісівництві, коли молоді стебла дерев неодноразово зрізаються майже до рівня землі, внаслідок чого з’являється новий поріст, і через кілька років поросле дерево зрізають, і цикл починається заново. Подібний процес, який виконується на вищому рівні стовбура -  омолоджувальна обрізка. Дайсугі (台杉, застосовується щодо криптомерії японської), схожа японська техніка. Поріст у лісівництві забезпечує різноманітність середовищ існування, оскільки в лісі росте поріст різного віку, що є важливим для біорізноманіття. 

Лісові породи дерев мають різну здатність до утворення пагонів. Найвищу здатність до відростання в Україні мають: дуби, липи, верби, тополі, в’язи,  клени, вільхи, граби, ліщини, акації... Здатність до регенерації цих видів може тривати до 100 років. Бук можна вирубувати і використовувати кожні 20-25 років, коли він росте на родючих грунтах. У берези з віком знижується здатність до відновлення, її використовують лише в лісах з коротким циклом сівозміни.

У деяких деревних порід пагони з’являються від кореня, коли стовбур не зрізаний (тополя, акація, осика). Репродуктивна здатність певних видів є дуже важливою біологічною характеристикою. Ліси з поросту відновлюються таким вегетативним способом. Молодий поріст є їжею для деяких тварин, тому що волокна в новоутвореннях ще не завершили вторинний розвиток клітинної стінки, що робить молоді пагони м’якшими та легшими для жування та травлення. Коли пагони ростуть і старіють, клітини утворюють вторинні клітинні стінки, які мають тверду і міцну структуру. Поріст верби, ліщини підходить для плетіння огорожі. Здатність листяних порід відрощувати паростки (хвойні породи не випускають поріст) використовується для створення живрплотів.  Поріст перетворюється на високолісся завдяки виокремленню, коли усі стебла зрізають, залишивши єдиний стовбур. Нові пагони дерев можуть вирости довгими і прямими, без вигинів і розвилок, як це буває у природних дерев. Поріст практикується для сприяння певним моделям росту, як у випадку з корицею, яку вирощують заради кори. Видається, що із поросту вирощений "Каштан сотні коней".

Дерева, розмножуючись вегетативно, мають менший приріст і гіршу якість деревини, ніж висаджені з насіння, взяті з розсадників. Однак короткий цикл розвитку має економічний сенс, бо у початковій фазі росту поростових лісів дерева ростуть швидко, використовуючи наявну кореневу систему, але через 20-30 років темп їх росту знижується, що також знижує їх продуктивність. Догляд за поростовим лісом пов'язаний з видаленням надмірної кількості пагонів, що утворюються на одному корені.

Поріст і довкілля 
Кореневий поріст є потребою для природи, пристосованої до відкритих лісів. Після зрізання підвищене освітлення дозволяє активно рости рослинності, такій як білоцвіт весняний, анемона, первоцвіт звичайний... Навколо зрізаних стовбурів дерев ростуть малина, ожина, які є середовищем для комах або різних дрібних ссавців, які можуть використовувати густі зарості, як захист від хижаків. Відкриту місцевість колонізують багато тварин, таких як соловейко, дрімлюга звичайний, денні метелики.
 У міру того, як поріст росте, полог лісу закривається, і знову стає непридатним для цих тварин, при керованому вирощуванні поросту популяції переміщуються в інше місце, що поблизу.

Поріст на стовбурах 
 

У деревних порід придаткові бруньки і пагони з'являються в місцях зрізу або пошкодження - на ранах. Ці бруньки також з’являються на зрізаному пні або пошкодженому корені. До придаткових пагонів від пня чи зрізаної гілки часто приєднуються пагони, що походять від сплячих бруньок, які появилися іноді й 100 років тому.

Примітки

Посилання 
 https://yaskravaklumba.com.ua/ua/stati-i-video/sazhentsy/pochemu-molodye-derev-ya-dayut-slabyy-prirost-prichiny-i-resheniya
 https://www.gazeta1.com/statti/yak-pidgotuvaty-molodi-sadzhantsi-do-zymovogo-periodu/
 http://sum.in.ua/s/Porist
 "Неймовірна японська техніка 15-го століття для вирощування ультрапрямої криптомерії. Моя сучасна зустріч. 2020-07-31. 19 серпня 2020.
 Rackham, Oliver (1980). «Середньовічний пейзаж Ессекса» (PDF). Археологія в Ессексі до 1500 року нашої ери. Дослідницькі звіти CBA. Рада британської археології. стор. 104. 25 липня 2022.
 Коулз, Дж. М. (1978). Лімбрі, Сьюзан і Дж. Г. Еванс (ред.). «Людина і ландшафт на рівнях Сомерсет» (PDF). Вплив людини на ландшафт: низинна зона. Лондон: 86–89.
 Фуллер, RJ; Уоррен, М. С. «Полісні ліси: управління ними для дикої природи» (PDF). JNCC. JNCC. Архів оригіналу (PDF) за 9 вересня 2011 року. 6 листопада 2017.
 Метьюз, Джон Д. (1989). Системи лісівництва. Оксфорд [Англія]: Clarendon Press. С. 71, 202, 205. ISBN 9780198594918.
 Rackham, Oliver (2003). стародавній ліс; її історія, рослинність і використання в Англії (Нове видання). Castlepoint Press. ISBN 1-897604-27-0.
 Концепції та застосування лісівництва, Ральф Д. Найланд, 2002, гл. 24 «Порістове лісівництво».
 Тополя (Populus spp.) Дерева для виробництва біопалива, Patricia A. Townsend, et al. extension.org
 Рекхем, Олівер (2001). Дерева та ліси в британському ландшафті: повна історія британських дерев, лісів і живоплотів. Лондон: Phoenix Press. ISBN 1-84212-469-2.